

Geografia
 Griswold – città statunitense nel Connecticut
 Griswold – città statunitense nell'Iowa

Persone
 Charles Griswold - aracnologo statunitense (1945- )
 Dwight Griswold – politico statunitense
 Frank Griswold – vescovo statunitense
 Morley Griswold – politico statunitense
 Rufus Wilmot Griswold – scrittore statunitense